Віллі Каннінгем:
 Віллі Каннінгем (1930–2007) — північноірландський футболіст, учасник ЧС-1958.
 Віллі Каннінгем (1925–2000) — шотландський футболіст, учасник ЧС-1954.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок